Stilbocarpa lyallii är en araliaväxtart som beskrevs av Armstr. Stilbocarpa lyallii ingår i släktet Stilbocarpa och familjen araliaväxter. Inga underarter finns listade.

Källor 

Araliaväxter
lyallii